Kidal peut désigner :
 Au Mali : Kidal, une ville, chef lieu de la région de Kidal
 En Indonésie :  le temple de Kidal dans la province de Java oriental.